Canopus kan syfta på följande:

 Canopus, ljusstark stjärna i stjärnbilden Kölen
 Canopus i Argo, en serie om fem science fiction-romaner av författarinnan Doris Lessing
 Canopus Crags, klippor i Antarktis
 Canopus Hill, kulle i Falklandsöarna
 Canopus Island, ö i Antarktis
 Canopus Islands, öar i Antarktis
 Canopus Rocks, klippor i Antarktis
 Lake Canopus, sjö i Antarktis
 Mount Canopus, berg i Antarktis